Daniel Marois (né le  à Montréal) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
L'attaquant commence sa carrière dans des clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avant de faire partie du repêchage d'entrée dans la LNH 1987. Il est sélectionné lors de la  à la  par les Maple Leafs de Toronto.

Il joue d'abord avec les Saints de Newmarket, un club-école, en Ligue américaine de hockey. Il fait sa première apparition en LNH lors des play-offs en 1988. Les années suivantes, Marois fait partie de l'équipe première jusqu'à son transfert chez les Islanders de New York en 1992. Cependant il ne s'impose pas dans cette équipe, tout comme aux Bruins de Boston et aux Stars de Dallas.

Il décide alors de tenter sa chance en Europe. En 1997, il intègre le Club des patineurs de Berne, en LNA, qui devient champion de Suisse. En 1999, il rejoint les Adler Mannheim qui joue le championnat d'Allemagne élite, mais au bout de trois mois il revient à Berne, alors que l'équipe allemande devient championne. Ensuite il joue dans les championnats de Finlande, d'Italie et de nouveau suisse, en élite et en seconde division.

En 2001, il repart en Amérique du Nord où il n'est que quelques mois avec les Flames de Saint-Jean. Il rejoue en Suisse. En 2004, il fait une dernière saison de l'autre côté de l'Atlantique avec les Dragons de Verdun en Ligue Nord-Américaine de Hockey.

Avec l'équipe du Canada, il joue un match lors du championnat du monde en 2001 et est l'auteur d'une assistance.

Statistiques 

|-
| 1985-1986 || Canadiens Junior de Verdun || LHJMQ || 58 || 42 || 35 || 77 || 110 || 5 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 1986-1987 || Canadiens Junior de Verdun || LHJMQ || 32 || 16 || 21 || 37 || 132 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 8 || 6 || 5 || 11 || 11 || 16 || 7 || 14 || 21 || 25
|-
| 1987-1988 || Canadiens Junior de Verdun || LHJMQ || 67 || 52 || 36 || 88 || 153 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Saints de Newmarket || LAH || 8 || 4 || 4 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Maple Leafs de Toronto || LNH || - || - || - || - || - || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1988-1989 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 76 || 31 || 23 || 54 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 68 || 39 || 37 || 76 || 82 || 5 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 1990-1991 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 78 || 21 || 9 || 30 || 112 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 63 || 15 || 11 || 26 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Islanders de New York || LNH || 12 || 2 || 5 || 7 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Islanders de New York || LNH || 28 || 2 || 5 || 7 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Islanders de Capital District || LAH || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 1993-1994 || Bruins de Boston || LNH || 22 || 7 || 3 || 10 || 18 || 11 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 1993-1994 || Bruins de Providence || LNH || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || K-Wings du Michigan || LIH || 61 || 28 || 28 || 56 || 105 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Stars de Dallas || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Moose du Manitoba || LIH || 13 || 4 || 3 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Rafales de Québec || LIH || 7 || 1 || 1 || 2 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 29 || 7 || 9 || 16 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || CP Berne || LNA || 8 || 7 || 7 || 14 || 10 || 11 || 4 || 8 || 12 || 26
|-
| 1997-1998 || Adler Mannheim || EHL || 4 || 1 || 1 || 2 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Adler Mannheim || DEL || 20 || 3 || 6 || 9 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || CP Berne || EHL || 1 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || CP Berne || LNA || 21 || 16 || 4 || 20 || 72 || 7 || 1 || 5 || 6 || 16
|-
| 1998-1999 || CP Berne || LNA || 42 || 27 || 31 || 58 || 93 || 6 || 3 || 2 || 5 || 18
|-
| 1999-2000 || Ilves Tampere || SM-liiga || 13 || 4 || 2 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Lausanne HC || LNB || 15 || 17 || 9 || 26 || 36 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2000-2001 || HC Ambri-Piotta || LNA || 42 || 10 || 21 || 31 || 97 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Flames de Saint-Jean || LAH || 23 || 6 || 1 || 7 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || HC Bolzano || Serie A || 5 || 4 || 4 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || SC Langenthal || LNB || 30 || 15 || 29 || 44 || 98 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SC Langenthal || LNB || 10 || 9 || 6 || 15 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Dragons de Verdun || LNAH || 31 || 14 || 23 || 37 || 34 || - || - || - || - || -

| 350 || 117 || 93 || 210 || 419 || 19 || 3 || 3 || 6 || 28

Références 
 

Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en octobre 1968
Naissance à Montréal
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Bruins de Boston
Stars de Dallas
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Islanders de Capital District
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Grizzlies de Denver
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HC Bolzano
Joueur international canadien de hockey sur glace